Тож () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Вузье. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08453.

Коммуна расположена приблизительно в 190 км к востоку от Парижа, в 65 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 39 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 92 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 56 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 32 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 57,1 %, в 1999 году было 66,1 %). Из 32 активных работали 30 человек (18 мужчин и 12 женщин), безработными были 2 мужчин. Среди 24 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Награды 
  — 9 марта 1921 года

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны